Colima es un topónimo náhuatl que se dice puede significar Lugar fundado por los abuelos, "lugar donde tuerce el agua" o "lugar del dios viejo". Es el nombre de:

Colima, un estado de la República Mexicana.
Ciudad de Colima, la capital del estado homónimo.
Colima (municipio), municipio del estado homónimo, cuya cabecera es la ciudad homónima.
Volcán de Colima, volcán del municipio homónimo.
Pegaso Real de Colima, un equipo de fútbol.
Estadio Colima, estadio de fútbol en la ciudad de Colima.
Idioma colima, hablado por los colimas en Cundinamarca y Boyacá.
Un sinónimo del género botánico Tigridia.
El nombre común de la planta Zanthoxylum fagara.
Colima (Costa Rica), un distrito del cantón de Tibás de la provincia de San José, en Costa Rica.